Oosterbroek (buurtschap), een buurtschap in de gemeente Tynaarlo
 Oosterbroek (gemeente), een voormalige gemeente in de provincie Groningen
 Oosterbroek (havezate), een vroegere havezate nabij Eelde in de provincie Drenthe
 Oosterbroek (streek), een middeleeuwse streeknaam in de provincie Groningen
 Oosterbroek (Velsen), een natuurgebied in recreatieschap Spaarnwoude
 Oosterbroek is tevens een familienaam